

Aziende 
Nimrod Racing Automobiles – costruttore britannico di vetture da competizione

Bibbia 
Nimrod – personaggio biblico

Geografia 
Nimrod – ghiacciaio della Terra di Oates
Nimrod – comune del Minnesota
Nimrud – città dell'Assiria

Mondi immaginari 
Nimrod – robot immaginario dei fumetti Marvel Comics
Nimrod – vampiro immaginario dei fumetti Marvel Comics
Nimrod – personaggio dell'universo di Doctor Who

Musica 
Nimrod – album dei Green Day
Nimrod – titolo della IX variazione, tempo Adagio, di Enigma Variations op.36 di Edward Elgar

Tecnologia
Nimrod – nave utilizzata da Ernest Shackleton per l'omonima spedizione in Antartide
Hawker Nimrod – aereo biplano degli anni trenta
BAe Nimrod – aereo da pattugliamento marittimo e guerra elettronica prodotto dalla BAe e tuttora in servizio
Nimród – semovente antiaereo ungherese della seconda guerra mondiale
Nimrod – computer del 1951
Nimrod – missile aria-superficie o superficie-superficie